Water Valley puede referirse a las siguientes localidades:
Estados Unidos
Water Valley (Kentucky)
Water Valley (Misisipi)
Water Valley (Texas)

Canadá
Water Valley (Alberta)